Rimbo kan syfta på följande:

Rimbo – tätort i Norrtälje kommun
Rimbo socken
Rimbo landskommun
Rimbo församling
Rimbo kyrka
Rimbo distrikt
Rimbo station